Музей «Спасенные художественные ценности» — филиал Брестского областного историко-краеведческого музея. Расположен в историческом здании XX века. по улицы Ленина, 39. Открыт 4 февраля 1989 года в Бресте как постоянная экспозиция Брестского областного историко-краеведческого музея, с 1 января 1998 года его филиал. Единственный в Беларуси музей, где экспонируются произведения искусства и предметы антиквариата, конфискованные брестскими таможенниками при попытке их незаконного вывоза за границу.

История 
Начало формирования «таможенной» коллекции было положено в 1953 году, когда Брестский областной историко-краеведческий музей получил от таможни 30 икон и изделий медного художественного литья. В 1976 г. в выставочном зале прошла выставка наиболее интересных экспонатов, главным образом произведений живописи. В 1987 году была организована новая, более представительная выставка по количеству и разнообразию экспонатов и по уровню художественного оформления. С учетом большой ценности и своеобразного характера коллекции было решено создать постоянную выставку «Спасенные художественные ценности». Для ее размещения решениями брестских облисполкома от 20 мая 1985 г. и горисполкома от 17 апреля 1986 года. областному краеведческому музею было передано здание – памятник архитектуры ХХ века. (возведен в 1925-27 гг. , архитектор Ю. Лисецкий), восстановлен в 1987 специалистами объединения «Белреставрация». Проект экспозиции выставки выполнили заведующая художественного отдела областного краеведческого музея И. М. Тарима, архитектор Ю. Ю. Щербаков, художники Б. Н. Малахов и М. К. Каньков. В 1989 году она приняла первых посетителей. Экспозиция отражает тему охраны культурного наследия в Беларуси, соответствует значению Бреста как пограничного города, «западных ворот» страны. Заведующая филиалом И. М. Тарима.

Фонды и экспозиция 

Основной фонд музея (2008) насчитывает 3852 единицы хранения, научно-вспомогательный — 247 единиц. Экспозиция размещена в 10 залах общей площадью 259 м². 

Первый зал посвящен деятельности белорусского государства, таможенной и пограничной служб по предотвращению незаконного вывоза культурных ценностей за границу. Экспонируются фотографии, сделанные при обнаружении контрабанды, предметы, использованные в качестве пещер для нее, икона «Власий Севастийский с житием», распиленная на 6 частей, чтобы скрыть её от таможенников. 

В следующих двух залах хранится часть крупнейшей и ценнейшей в музее коллекции русских икон XVI и начала XX веков. Именно они на протяжении нескольких десятилетий составляли подавляющее большинство среди предметов контрабанды художественных ценностей. В первом разделе выставки иконописи представлены древнерусские иконы XVI-XVII веков, среди которых «Спас Нерукотворный», «Богоматерь Владимирская», «Троица Ветхозаветная» и «Новозаветная Троица» («Отечество»). Следующий раздел посвящён русской иконописи нового времени. Иконы XVIII века отличаются барочным характером, пышностью и декоративностью. В XIX веке особо ценились иконы, выполненные в миниатюрном стиле, которыми славились российские иконописцы Палеха Ивановской области и Мстёры Владимирской области. Представленная на выставке икона «Шести дней» вышла из мастерской палехского иконописца В. Хохлова, икона из трёх частей («Рождество Христово», «Рождество Матери Божией», «Избранные святые») принадлежит к мстёрской школе. Особый интерес представляет икона «Святая Евфросиния Полоцкая» конца XIX — начала XX веков с изображением покровительницы Беларуси. 

В отдельной зале собраны иконы в серебряных окладах XVIII — начала XX в, созданные в ювелирных центрах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Казани, Калуге и др. Они позволяют проследить эволюцию и смену стилей, нарастание светских тенденций в русском православном искусстве нового времени. Также экспонируется «Евангелие напрестольное» в серебряной раме, выполненное в 1761 г. в Петербурге мастером И. Шлосвигом. Экспозицию культового искусства дополняют произведения тонкой пластики, в том числе медного художественного литья XIX – начала XX веков. (представлены все основные виды, формы и сюжеты того времени), и ростовский финифть, выделенный в отдельный раздел. Светское ювелирное искусство представлено изделиями всемирно известной фирмы Фаберже, серебряными кавказскими ремнями и кинжалами в серебряных оправах. 

В зале искусства Востока демонстрируются традиционная японская живопись на шелке, китайские вазы, декорированные перегородочной эмалью, японский фаянс из мастерских Сацума, буддийская скульптура конца XIX — начала XX веков. Декоративно-прикладное искусство Европы представлено мебелью, бронзовыми канделябрами и каминными часами XIX века, которые образуют экспозиционные ансамбли в интерьере. Небольшую интересную коллекцию составляют изделия известных фарфоровых заводов: Венского, Капо ди Монте, Подшапеля в Саксонии, императорского фарфора в Петербурге, завода Общества М. С. Кузнецова в Вербилках.

Большинство произведений русского и западноевропейского живописи расположена в отдельных залах, соответственно жанровой принадлежности. В зале пейзажной живописи экспонируются «Морской пейзаж» неизвестного голландского художника XVII века (из кружка Виллема ван дер Вельде-младшего), произведения И. К. Айвазовского, Р. Г. Судковского, А. Д. Кившенко, Г. Г. Мясоедова, С. А. Виноградова, К. Ю. Клевера, А. Г. Горавского. В портретной галерее «Портрет неизвестного в зеленом кафтане» И. Ф. А. Дарбеса, «Портрет девушки» П. Я. Равда. Жемчужиной зала графики является эскиз М. А. Врубеля к его картине «Демон поверженный». Значительная часть музейных предметов, в первую очередь икон и картин, требует реставрации.

Наиболее ценные произведения искусства регулярно экспонируются на временных тематических выставках, для которых предназначена выставочный зал площадью 90 м2. В 2000-04 гг. состоялся цикл выставок икон, посвященный 2000-летию христианства. В этом зале также организуются персональные выставки художников Брестчины, зарубежья, экспонируются работы учащихся художественных школ и студий, проводятся творческие встречи с художниками, вечеринки, концерты камерной музыки. Имеются мастер-классы, литературно-музыкальные и художественные салоны. Налажено сотрудничество музея с художественными учебными заведениями и студиями Бреста, Брестском областном музыкальном обществом.

С 1989 года музей посетили больше 1,2 миллиона человек.

Литература 

 Заев А. «Мы все равно мудреем год от года» // Советский музей. — 1989. — № 4. — С. 30-35.
 Гойтан У. Уратаваныя каштоўнасці павінны служыць людзям і грамадству // Звязда . — 1997. — 3 снеж.
 Леоновец А. «Остров сокровищ» // Советская Беларусь. — 1989. — 26 марта.
 Сутко Ю. Сокровища вернулись в народ: в Бресте открылся музей спасенных сокровищ // Сельская газета. — 1989. — 12 февраля.
 Тарима И. Музей трофеев // Сельская газета. — 1987. — 29 ноября.
 Тарима И. М. Музей спасенных ценностей: единственный в мире и в своем роде! // Брестский курьер. — 1994. — 26 мая.
 Ценности возвращены людям: В Бресте открылся первый в стране таможенный музей // Советская Беларусь . — 1989. — 14 февраля.
 Шипов О. Музей спасения: единственный в мире и в своем роде // Республика . — 1994. — 1 сентября.

Ссылки 

 
Художественные музеи Белоруссии
Музеи Бреста
Википедия:Ссылка на Викисклад непосредственно в статье